Владимир Ковачевић је име и презиме следећих људи:

 Владимир „Владица” Ковачевић (1940—2016), југословенски фудбалер, учесник Финала Купа шампиона 1966. године са екипом Партизана
 Владимир Ковачевић (1992), српски фудбалер
 Владимир Ковачевић (1995), српски глумац, познат по улози Арсенија Филиповића у телевизијској серији Истине и лажи